Chris Nybeck, född 5 januari 1988 i Alvesta, är en svensk före detta ishockeyspelare. Nybecks moderklubb är Alvesta SK och som junior fick han spela med HV71. Som senior spelade han med IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan och även i Division 1 med Västerviks IK och Nybro Vikings IF. Säsongen 2014/15 la han ner sin elitkarriär och fortsatte spela med moderklubben samtidigt som han började studera på Polishögskolan. Förutom seriespel för klubblag spelade han som ung 22 juniorlandskamper. Han är bror till SHL-spelaren Zion Nybeck.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1988
Personer från Alvesta
Levande personer
Män
Spelare i Alvesta SK
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Västerviks IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare